Le designazioni di Bayer e Puppis e E Puppis sono distinte; a causa di limitazioni del software di Wikipedia che forza la lettera iniziale maiuscola, entrambe le designazioni portano qui. Le stelle sono:

e Puppis (HD 61641)
E Puppis (HD 55719)